Genouillac puede referirse a: 

 Genouillac, comuna francesa situada en Charente.
 Genouillac, comuna francesa situada en Creuse.